Mutel steht für:
 Mutel, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Mutel ist der Familienname folgender Personen:
 Gustave-Charles-Marie Mutel (1854–1933), französischer Bischof in Korea
 Robert Lucien Mutel (* 1946), US-amerikanischer Radioastronom

Sonstiges:
 Mutel Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika